Kaple svatého Vendelína je název více staveb zasvěcených skotskému světci svatému Vendelínovi:

 Kaple svatého Vendelína (Arnolec)
 Kaple svatého Vendelína (Buchlovice)
 Kaple svatého Vendelína (Čejč)
 Kaple svatého Vendelína (Kozlovice)
 Kaple svatého Vendelína (Ladná)
 Kaple svatého Vendelína (Osek nad Bečvou)
 Kaple svatého Vendelína (Osvětimany)
 Kaple svatého Vendelína (Třískolupy pod Přimdou)
 Kaple svatého Vendelína (Vávrovice)
 Kaple svatého Vendelína (Velehrad)

Kaple zasvěcené svatému Vendelínovi